Едді Джакомін (,  6 червня 1939, Садбері) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.

Член Зали слави хокею з 1987 року. Провів понад 600 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1957 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 20 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Рейнджерс» та «Детройт Ред-Вінгс».

Загалом провів 674 матчі в НХЛ, включаючи 65 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Перша команда всіх зірок НХЛ — 1967, 1971.
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1968, 1969, 1970.
 Учасник матчів усіх зірок НХЛ — 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1973.
 Трофей Везіни — 1971.

Статистика

Регулярний сезон

Плей-оф

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні воротарі‎
Хокеїсти НХЛ з невикористовуваними номерами
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти АХЛ‎
Члени зали слави хокею
Уродженці Садбері
Американські спортивні коментатори